A300 peut faire référence à :

Aéronautique 
 Airbus A300, un avion de ligne construit par Airbus.

Autobus 
 Van Hool A300, un autobus fabriqué par Van Hool ;
 Van Hool NewA300, un autobus fabriqué par Van Hool.

Autoroutes 
  Autoroute russe A300, reliant Samara à la frontière kazakh.